Това е списъкът с епизоди на сериала „Поглед в бъдещето“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Общ преглед

Епизоди 

Поглед в бъдещето